

Cinema
Dragonheart – serie cinematografica
Dragonheart – film del 1996
Dragonheart 2 - Una nuova avventura – film del 2000
Dragonheart 3 - La maledizione dello stregone – film del 2015
Dragonheart 4 - La battaglia per l'Heartfire – film del 2017
Dragonheart: Vengeance – film del 2020

Musica
DragonHeart – primo nome della band speed metal britannica oggi conosciuta come DragonForce.
Dragonheart Records – etichetta discografica italiana nota per la realizzazione di album metal.

Videogiochi 
 Dragonheart – videogioco ispirato al film del 1996